Niederdorf heißen folgende geographischen Objekte: 

Gemeinden:
 Niederdorf (Sachsen), Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Niederdorf BL, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft
 Niederdorf (Südtirol), Gemeinde im Pustertal, Südtirol

Gemeindeteile in Deutschland:
 Niederdorf (Aresing), Ortsteil der Gemeinde Aresing, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Niederdorf (Brochterbeck), Ortsteil der Gemeinde Brochterbeck, Landkreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Niederdorf (Helferskirchen), Ortsteil der Gemeinde Helferskirchen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Niederdorf (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Niederdorf (Morsbach), Ortsteil der Gemeinde Morsbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Niederdorf (Obermaiselstein), Ortsteil der Gemeinde Obermaiselstein, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Niederdorf (Steinau), Wüstung im Bereich der heutigen Stadt Steinau, Hessen
 Niederdorf (Straelen), Ortsteil der Stadt Straelen, Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Niederdorf (Wolfertschwenden), Ortsteil der Gemeinde Wolfertschwenden, Landkreis Unterallgäu, Bayern
Gemeindeteile in Österreich:
 Niederdorf (Gemeinde Ebenthal), Ortsteil von Ebenthal in Kärnten
 Niederdorf (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Niederdorf (Gemeinde Gurk), Ortschaft von Gurk, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Niederdorf (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft von Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Niederdorf, Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Niederdorf (Gemeinde Treffen), Ortschaft von Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Niederdorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Niederdorf (Gemeinde Aigen), Ort bei Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Niederdorf (Gemeinde Mühlen), Ortsteil von Mühlen, Bezirk Murau, Steiermark
 Niederdorf (Gemeinde Sankt Stefan), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Stefan ob Leoben, Bezirk Leoben, Steiermark
Gemeindeteile in der Schweiz:
 Niederdorf (Stadt Zürich), der nördliche Teil der Zürcher Altstadt

Gebäude:
 Schloss Niederdorf, Kärnten

Siehe auch:
 Niederndorf (Begriffsklärung)
 Niderdörf
 Niederdörfl
 Niederdorfelden
 Unterdorf